Тере́щенко — українське прізвище.За поширенням 65-е прізвище в Україні. Кількість носіїв 24496. За густиною населення найчастіше зустрічається в Києві(2555) .

Терещенки — козацько-міщанський рід на Глухівщині.

Відомі носії 
 Терещенко Алла Констянтинівна (*1938) — український мистецтвознавець, професор.
 Терещенко Артем Якович (1794 — 1877) — перший підприємець в династії Терещенків.
 Терещенко Валерій Іванович (1901—1994) — доктор економічних наук, професор. Редактор монографії «Курс для вищого управлінського персоналу». З 1930 жив і працював у США, в 1960 повернувся в СРСР.
 Терещенко Василь Тимофійович (1943-2015) — заслужений вчитель України, член Донецького відділення НТШ, організатор освіти, публіцист.
 Терещенко Віра Михайлівна (1924–1942) — партизанка, розвідниця Дмитрівського партизанського загону першої Курської партизанської бригади.
 Терещенко Віктор Іванович (*1950) — білоруський політик, неодноразовий кандидат у президенти Республіки Білорусь.
 Терещенко Віталій Ігорович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Терещенко Володимир Григорович (1957—2015) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Терещенко Володимир Іванович (нар. 1946) — командувач Ракетних військ та артилерії ЗС України (1996—2000).
 Терещенко В'ячеслав Володимирович (*1977) — український футболіст.
 Терещенко Генадій Федорович (1941–2010) — російський вчений-хімік, академік РАН.
 Терещенко Дмитро Анатолійович — старший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Терещенко Іван Миколайович (1854–1903) — власник цукрорафінадних заводів, великий землевласник, колекціонер.
 Терещенко Ірина Георгіївна (*1947) — українська акторка.
 Терещенко Зінаїда Пилипівна (1912—2007) — зуборізчиця Запорізького машинобудівного заводу. Герой Соціалістичної Праці (1960).
 Терещенко Каленик Мефодійович (1879–1969) — український скульптор, родом з Черкащини.
 Терещенко Максим (? — 1921) — повстанський отаман, керівник штабу Холодного Яру.
 Терещенко Марко Степанович (1894–1982) — відомий український режисер театру і кіно.
 Терещенко Микола:
 Терещенко Микола Дмитрович (1930–1989) — голова колгоспу «Шлях до комунізму» Степновского району Ставропольського краю, двічі Герой Соціалістичної Праці.
 Терещенко Микола Іванович (1898 — 1966) — поет і перекладач родом з Полтавщини.
 Терещенко Микола Павлович (*1937) — український кінооператор, кінорежисер.
 Терещенко Микола Сергійович (*1923) — український художник-декоратор.
 Терещенко Михайло Іванович (1886–1956) — підприємець, міністр закордонних справ Тимчасового уряду в 1917 році.
 Терещенко Михайло Іванович (кінорежисер) (10.05.1927, Запоріжжя — 16.12.2008, Торонто)
 Терещенко Михайло Микитович (1922–2010) — радянський і російський воєначальник, начальник штабу — перший заступник головнокомандувача військами Західного стратегічного напрямку (1984–1988), генерал-полковник.

 Терещенко Мішель (Михайло Петрович) (*1954) — українсько-французький підприємець.
 Терещенко Мішель (Михайло Іванович) (*1956) — французький філософ.
 Терещенко Наталія (* 1976) — українська біатлоністка.
 Терещенко Наталія Митрофанівна (1908–1987) — вчений-філолог, фахівець з самодійських мов.
 Терещенко Нифонт Мефодійович (1867-1947) — український художник, іконописець.
 Терещенко Нікола Артемійович (1819–1903) — український підприємець і благодійник.
 Терещенко Олег — радянський і російський футболіст.
 Терещенко Олександр Власович (1806–1865) — етнограф, археолог і літературознавець родом з Полтавщини.
 Терещенко Олександр — професор, доктор історичних наук, українська діаспора в Росії
 Терещенко Олександр Миколайович (*1856—†1911) — меценат.
 Терещенко Олександр Леонтійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Терещенко Олексій Володимирович (*1980) — російський хокеїст.
 Терещенко Олексій Іванович (нар. 1923) — український фізик, доктор технічних наук, професор, директор Харківського інституту гірничого машинобудування, автоматики й обчислювальної техніки (1963—1965).
 Терещенко Олесь Володимирович — провідний телеведучий Першого національного ТК.
 Терещенко Ольга Олександрівна — викладачка кафедри Київського національного університету культури і мистецтв, заслужений діяч мистецтв України.
 Терещенко Павло (? — ?) — полковник Армії УНР.
 Терещенко Пелагея Георгіївна (? — 1897)
 Терещенко Петро Петрович (*1941) — український організатор кіновиробництва.
 Терещенко Роман Романович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Терещенко Семен Артемійович (1839–1893) — дійсний статський радник.
 Терещенко Сергій Володимирович — російський актор.
 Терещенко Сергій Миколайович (*1991) — російський хокеїст.
 Терещенко Сергій Олександрович (*1951) — казахстанський політик.
 Терещенко Софія Мефодіївна (1887–1948) — українська художниця, фольклорист, етнограф.
 Терещенко Федір Артемійович (1832–1894) — підприємець, меценат, колекціонер.
 Терещенко Федір Федорович (1888–1950) — київський авіаконструктор, власник авіаційної майстерні.
 Терещенко Юрій Іларіонович (*1939) — український історик.
 Терещенко Юрій Михайлович (*1955) — український режисер.
 Терещенко Юрій Олександрович — молодший лейтенант Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Терещенко Юрій Федорович (1966) — український економіст. Кандидат економічних наук.

Примітки

Див. також 
 Терещук